Los Herreras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Herrera (ort i Mexiko, Durango), Santiago Papasquiaro, 
 Los Herreras (kommun i Mexiko), Nuevo León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar